To imię i nazwisko nosili lub noszą m.in.:
 Henryk Jagodziński (1925–2002), wioślarz, olimpijczyk
 Henryk Jagodziński (1928–2000), satyryk, aforysta, dziennikarz
 Henryk Jagodziński (ur. 1940), poseł na Sejm PRL
 Henryk Jagodziński (ur. 1969), polski duchowny katolicki, dyplomata watykański